Antonio Poveda puede referirse a:

 Antonio Poveda Martínez (1969), activista del VIH y LGBTI español.
 Antonio Poveda Zapata (1955), periodista y político español del PSC.
 Antonio Martínez Poveda, conocido como Antonio Poveda (1939), torero español.